Příjmení Zeidler může nést:

 Zeidlerové z Zeidlernu / Zeidlerové zvaní Hofmann - německo-český šlechtický rod

 Jeroným Josef Zeidler (1790–1870), římskokatolický duchovní a politik, opat premonstrátského kláštera na Strahově a rektor univerzity v Praze
 Matthaeus Zeidler (1626–1697), jezuitský teolog a kazatel, rektor olomoucké univerzity
 Othmar Zeidler (1859–1911), rakouský chemik

další významy
 německý název vesnice Brtníky, části obce Staré Křečany v okrese Děčín